Сент-Амарант, Жанна Франсуаза Луиза де (Jeanne Louise Françoise de Sainte-Amaranthe; 1751—1794) — французская хозяйка салона и игорного дома.
 Сент-Амарант, Шарлотта Роза Эмилия де (Charlotte Rose Émilie de Sainte-Amaranthe; 1773—1794) — французская хозяйка салона, дочь предыдущей.